Семён Гальпе́рин:
 Гальперин, Семён Вениаминович (род. 1936) — российский публицист.
 Гальперин, Семён Иванович (Симон Давидович; 1866—1936) — русский социолог и правовед.
 Гальперин, Семён Ильич (псевдоним Стрельцов; 1903—?) — советский разведчик-диверсант, чекист, писатель.